Magneux puede referirse a: 

 Magneux, comuna francesa situada en Marne.
 Magneux, comuna francesa situada en Alto Marne.